Nazwę Diecezja Argyll and the Isles noszą dwie diecezje chrześcijańskie w Szkocji, obie z siedzibą w mieście Oban:
 diecezja Kościoła rzymskokatolickiego
 diecezja Szkockiego Kościoła Episkopalnego